Mega Man V, в Японии известная под названием  — пятая и последняя часть серии игр Mega Man для портативной консоли Game Boy. Впервые игра была выпущена 22 июля 1994 года в Японии.

Геймплей 
Мегамен и Ролл идут по травяному полю, где они на пути встречают робота-стардроида(вероятно, стардроидов призвал Ра Мун, но Уайли захватил весь отряд, и перепрограммировал их ради своих же интересов, ведь у Ра Муна инопланетное происхождение) по имени Терра, с которым Мегамен пытается сразиться, но тщетно. От оружия Терры Мегамен теряет сознание. Позже, он просыпается в лаборатории доктора Лайта, где сам доктор Лайт оснащает Мегамена оружием Мега-Рука(Mega Arm), с помощью которой он может эффективно бороться с врагами. После прохождения первых четырёх Стардроидов (Mercury, Neptune, Mars и Venus) игроку демонстрируется заставка, где он встречает Терру. В среднем уровне Мегамен уничтожает Темную Луну (Dark Moon), робота похожего на Yellow Devil из Mega Man 1. Затем Мегамен улетает на Раше Космическом корабле и собирается уничтожить оставшуюся пятерку роботов (Pluto, Uranus, Jupiter, Saturn и Terra).

После уничтожения следующих пяти боссов Мегамену придётся лететь на Раше Космическом корабле, где он уничтожает Skull Blazer, который преграждает вход на космический корабль доктора Вайли. После уничтожения и этого босса игроку предстоит пройти реванш с роботами Enker, Quint, Punk, Ballade, а также со Стардроидами (за исключением Терры). После того, как Мегамен уничтожает машину Вайли, появляется финальный робот SunStar, которого Мегамен тоже уничтожает, повредив ему руку. Sunstar убеждает Мегамена отправиться на ремонт в лабораторию доктора Лайта, но Sunstar отказался считая что он должен остаться там а Мега Мен продолжить свою спрведливость. Финальная сцена показывает нам Мегамена, как он садится в Раша Космический Корабль и наблюдает как космический корабль доктора Вайли взрывается. Прилетев на землю, Мегамен видит, как капсула Вайли терпит крушение и сам Вайли просит прощения у Мегамена. Вайли убегает, а Мегамен его догоняет.

Роботы-Стардроиды доктора Вайли 

Темная Луна (Dark Moon). Появляется в серединном уровне. Слабость - Фотонные ракеты.

Боссы космического корабля доктора Вайли

Оружие 
 Mega Arm — Мега-Рука. Стандартное оружие Мегамена, которое создает кулак при усилении атаки. Можно также им подбирать предметы, находящиеся в труднодоступных местах. Подобие Hard Knuckle из Mega Man 3.
 Spark Chaser — Самонаводящийся электролуч. Подобие Gemini Laser из Mega Man 3.
 Grab Buster — Высасывающий бластер. Создаете крестовидную звезду, которую высасывает из врагов капсулы, которыми можно пополнять здоровье игрока.
 Bubble Bomb — Пузырьковые бомбы. Стреляете пузырём, который летит туда-сюда вверх, исчезает при контакте со стеной.
 Photon Missile — Фотонные ракеты. Создаете ракету, которая летит по горизонтали. Исчезает при контакте с врагом.
 Electric Shock — Электрическая палка. Создание электрическую горизонтальную линию, с помощью которой можно атаковать врагов с близкого расстояния. Подобие Wave Burner из Mega Man & Bass.
 Black Hole — Чёрная дыра. Создаете над головой чёрную дыру, которая засасывает слабых врагов на всем экране. После того когда дыра утихнет, выстрелит тем, который поразит остальных врагов.
 Deep Digger — Блок-Рука. Игрок поднимает блок и кидает его во врага. Подобие Super Arm из Mega Man 1.
 Break Dash — Слэш-Дэш. Осуществляет атаку путём рывка только на поверхности, предварительно зарядив орудие. Можно этим оружием уничтожать блоки.
 Salt Water — Соленые воды. Стреляете водяным шаром, который при контакте со стеной распадается на три части.
 Rush Coil — Пружина Раша. С её помощью Мегамен добирается до высоких пространств.
 Rush Jet — Раш-истребитель. Раш трансформируется в истребитель горизонтального полёта. Эффективен до того, как уткнётся в стену.
 Tango — Танго (робот-помощник, созданный на основе кота). Если Мегамен в данный момент заряжает Мега-Руку и Танго выбран в меню выбора оружия, робот-помощник появляется и катится в сторону врагов, атакуя их.

Отзывы

Mega Man V получил положительные отзывы.

Примечания 

Компьютерные игры 1994 года
Игры серии Mega Man
Игры только для Game Boy
Игры для Game Boy
Платформеры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, изданные Capcom
Сайд-скроллеры